Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2012 planeras att spelades 29 juli–12 augusti 2012 i London i Storbritannien. Tolv lag med tolv spelare i vardera lag deltog.

Medaljörer

Deltagande nationer

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser 
London 2012, Basket, Program
London 2012, Basket, Program (old)

Basket vid olympiska sommarspelen 2012